

Населені пункти та їхні частини
Клімонтув ()　—　топонім у Польщі. Інше написання — Клімонтів.

 Клімонтув — гміна в Сандомирському повіті Свентокшиського воєводства
 Клімонтув — село в гміні Прошовіце Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Клімонтув — село в гміні Сендзішув Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Клімонтув — село в гміні Клімонтув Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Клімонтув — частина міста Сосновець в Сілезькому воєводстві
 Клімонтув — осада в гміні Нехлюв Ґуровського повіту Нижньосілезького воєводства

Примітки